Ово је списак најстаријих људи из Северне Македоније укључујући и македонске Суперстогодишњаке.

Најстарији људи у историји Северне Македоније (106+)

Најстарији Македонски Емигранти (106+)
Под најстарије Македонске емигранте се убрајају особе које су рођене на територији садашње Македоније, али су током живота емигрирали у неку другу државу где су остали до краја живота.

Референце

Стогодишњаци
Суперстогодишњаци